Gronewald heißen folgende geographischen Objekte:
 Gronewald (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach

Gronewald ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Gronewald (1893–1972), römisch-katholischer Drogist und Politiker
 Johann Joseph Gronewald (1804–1873), deutscher Pädagoge
 Klaus Gronewald (* 1971), deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator
 Michael Gronewald (* 1944), deutscher Altphilologe
 Sandra Maria Gronewald (* 1976), deutsche Journalistin und Moderatorin

Siehe auch:
 Heinrich Grönewald (1909–1957), deutscher Lehrer und Journalist